La dominatrice – film del 1917 diretto da Roberto Roberti
La dominatrice (Annie Oakley) – film del 1935 diretto da George Stevens